Macerata  puede referirse a:
 Macerata, un municipio y ciudad de Italia de Las Marcas
 Macerata Campania, un municipio situado en el territorio de la Provincia de Caserta, en la Campania
 Macerata Feltria, una localidad y comune italiana de la provincia de Pesaro y Urbino, región de las Marcas